Jimmy James (vlieger), Brits piloot van de RAF
 Jimmy James (zanger), Jamaicaans-Brits zanger